Première Division 2003/04 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2003/04 (Togo), voetbalcompetitie in Togo